Са́лли Ха́слангер (; , США) — американский философ, специалистка по аналитической философии, эпистемологии, античной философии, социальной философии, политической философии, метафизике,  и теории феминизма.

Биография 
В 1977 году окончила Рид-колледж, получив степень бакалавра гуманитарных наук по философии и религии.

В 1980 году получила степень магистра гуманитарных наук по философии в Виргинском университете.

В 1985 году получила степень доктора философии по философии в Калифорнийского университета в Беркли.

В 1985—1986 годах — ассистент-профессор философии Калифорнийском университете в Ирвине.

В 1986—1989 годах — ассистент-профессор философии Принстонского университета.

В 1989—1992 годах — ассистент-профессор философии Пенсильванского университета.

В 1990—1993 годах — член редакционной коллегии APA Newsletter on Feminism and Philosophy.

В 1992—1998 годах — ассоциированный профессор философии и женских исследований Мичиганском университете, в 1997—1998 годах — турнаунский профессор.
 
В 1998—2004 годах — ассоциированный профессор, с 2004 года — фордовский профессор философии кафедры лингвистики и философии Массачусетского технологического института.

С 1998 года — член редакционной коллегии книжной серии Studies in Feminist Philosophy.

С 2000 года — член редакционной коллегии Oxford Studies in Metaphysics.

В 2001—2007 годах — младший редактор Hypatia, A Journal of Feminist Philosophy.

С 2002 года — редактор-консультант Episteme: Epistemological Controversies in the Humanities and the Social Sciences.

В 2011 году была избрана  Американской философской ассоциации.

В 2015 году стала спинозовской заведующей кафедрой философии Амстердамского университета. В том же году избрана членом Американской академии искусств и наук.

Была президентом восточного отделения Американской философской ассоциации.

Рецензент научных журналов British Journal for the Philosophy of Science, Hypatia, Legal Theory, Metaphilosophy, Noûs, Journal of Social Philosophy, Journal of Political Philosophy, Pacific Philosophical Quarterly, Philosophical Review, Philosophical Studies, Philosophy and Phenomenological Research, Signs, а также издательство Cornell University Press, Harvard University Press, Oxford University Press, Mayfield Publishers и Princeton University Press. Консультант издательств University of Michigan Press и MIT Press.

Жена философа Стивена Ябло.

Научные труды

Монографии 
 Resisting Reality: Social Construction and Social Critique, Oxford University Press, 2012.

Научная редакция 
 Persistence: Contemporary Readings (co-edited with Roxanne Marie Kurtz), MIT Press, 2006.
 Adoption Matters: Philosophical and Feminist Essays (co-edited with ), Cornell University Press, 2005.
 Theorizing Feminisms: A Reader (co-edited with Elizabeth Hackett), Oxford University Press, 2005.

Статьи 

 «Endurance and Temporary Intrinsics» // Analysis 49:3 (1989), 119-25.
 «Persistence, Change, and Explanation» //  56 (1989), 1-28.
 «Ontology and Pragmatic Paradox» // Proceedings of the Aristotelian Society 92:3 (1992), 293—313.
 «On Being Objective and Being Objectified» // A Mind of One’s Own: Feminist Essays on Reason and Objectivity, ed., Louise Antony and Charlotte Witt (Boulder, CO: Westview Press, 1993), 85-125.
 «Humean Supervenience and Enduring Things» //  72:3 (September 1994) 339-59.
 «Parts, Compounds, and Substantial Unity» // Unity and Identity of Aristotelian Substances, ed., David Charles, , and Theodore Scaltsas (Oxford: Oxford University Press, 1994) 129-70.
 «Ontology and Social Construction» //  23:2 (Fall 1995) 95-125. (в сокращённом виде — "'Objective' Reality, 'Male' Reality, and Social Construction, " // A. Garry and M. Pearsall, ed., Women, Knowledge, and Reality, 2nd edition (NY: Routledge, 1996) pp. 84-107. и "'Objective' Reality, 'Male' Reality, and Social Construction, " // The Canon and Its Critics: A Multiperspective Introduction to Philosophy, ed., Todd M. Furman and Mitchell Avila (Mountain View, CA: Mayfield Pub. 2000. pp. 257—265.)
 «What Knowledge Is and What It Ought To Be: Feminist Values and Normative Epistemology» //  (1999): 459-80. (в сокращённом виде — «Defining Knowledge: Feminist Values and Normative Epistemology» in the Proceedings of the World Congress of Philosophy, 1999).
 «Gender, Race: (What) Are They? (What) Do We Want Them To Be?» // Noûs 34:1 (March 2000): 31-55. (перепечатано — Philosopher’s Annual XXIII (2001); Feminist Theory: A Philosophical Anthology, ed., Ann Cudd and Robin Andreason. Blackwell Publishers, 2004.)
 «Feminism in Metaphysics: Negotiating the Natural» // The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy, ed., J. Hornsby and M. Fricker (Cambridge University Press, 2000), pp. 107-26.
 «Gender, Patriotism, the Events of 9/11» //  15:4 (2003): 457-61.
 «Topics in Feminism» (with Nancy Tuana) // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2003 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 «Persistence Through Time» // The Oxford Handbook of Metaphysics, ed., M. Loux and D. Zimmerman. (Oxford: Oxford University Press, 2003), pp. 315-54.
 «Social Construction: The „Debunking“ Project» in Socializing Metaphysics: The Nature of Social Reality, ed., Frederick F. Schmitt. (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2003), pp. 301-25.
 «Language, Politics and „The Folk“: Looking for „The Meaning“ of ‘Race’.» // The Monist.
 «Future Genders? Future Races?» Philosophic Exchange 34 (2003-04): 4-27. (перепечатано — Moral Issues in Global Perspective, 2nd edition, ed., Christine Koggel. Broadview Press, 2005).
 «Racial Geographies» // Families by Law: An Adoption Reader, ed., Naomi Cahn and Joan Hollinger. (New York: New York University Press, 2004): 208-11.
 «Oppressions: Racial and Other» // Racism, Philosophy and Mind, ed., Michael Levine and Tamas Pataki. (Ithaca: Cornell University Press, 2004): 97-123.
 «Social Construction: Who? What? Where? How?» // Theorizing Feminisms, ed., E. Hackett and S. Haslanger (Oxford: Oxford University Press) 2005.
 «You Mixed? Racial Identity without Racial Biology» // Adoption Matters: Philosophical and Feminist Essays, ed., S. Haslanger and C. Witt. (Ithaca: Cornell University Press), January 2005.
 «Gender and Race: (What) Are They? (What) Do We Want Them To Be?» // Feminist theory: a philosophical anthology, ed.,  and Robin O. Andreasen (Oxford, UK Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing) . 2005.
 «What Are We Talking About? The Semantics and Politics of Social Kinds» // Hypatia 20:4 (Fall 2005): 10-26.
 «What Good Are Our Intuitions: Philosophical Analysis and Social Kinds» // Proceedings of the Aristotelian Society Supplementary Volume, vol. 80, no. 1 (2006): 89-118.
 «'But Mom, crop-tops are cute!' Social Knowledge, Social Structure and Ideology Critique» // Philosophical Issues, 17:1 (September 2007): 70-91. Reprinted in Philosopher’s Annual IXXX (2007).
 
 «A Social Constructionist Analysis of Race» // Revisiting Race in a Genomic Age, ed., Barbara Koenig, Sandra Soo-Jin Lee, Sarah Richardson (New Brunswick: Rutgers University Press), 2008.
 «Family, Ancestry and Self: What is the Moral Significance of Biological Ties.» Adoption and Culture, 2009.
 «Ideology, Social Knowledge, and Common Ground.» // Charlotte Witt, ed., Feminism and Metaphysics.

Примечания 

Социальный конструкционизм
Философы-феминистки
Президенты отделений Американской философской ассоциации
Преподаватели Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института